Кубок КОНМЕБОЛ (и ) — футбольный турнир, проводившийся с 1992 по 1999 годы в Южной Америке среди клубов стран, входящих в КОНМЕБОЛ. Являлся аналогом Кубка УЕФА. Кубок КОНМЕБОЛ прекратил существование в связи с увеличением с 2000 года количества команд, участвующих в Кубке Либертадорес до 32, кроме того, с 1998 года в те же сроки проводились Кубки Мерконорте и Меркосур. С 2002 года КОНМЕБОЛ проводит турнир аналогичный Кубку КОНМЕБОЛ — Южноамериканский Кубок.

Формат 
Турнир имел формат «плей-офф», все стадии проводились в 2 матча («дома» и «в гостях»), включая финал. В турнире принимали участие 16 команд. От страны участвовали 1−4 команды, Бразилия и Аргентина имели больше представителей, чем остальные страны.

Финалы

Победители и финалисты

По странам

Ссылки 
 Кубок КОНМЕБОЛ на сайте КОНЕМЕБОЛ 
 Статистика Кубка КОНМЕБОЛ на сайте RSSSF 
 Статистика клубных турниров КОНМЕБОЛ на сайте, посвящённом южноамериканскому футболу

Международные клубные соревнования по футболу
КОНМЕБОЛ